Boßmann ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Boßmann (1797–1875), deutscher Geistlicher
 Nikolaus Boßmann (* 1915), deutscher Politiker (CDU) 

Siehe auch:
 Bosman
 Boseman
 Bossman